5446 Гейлер (5446 Heyler) — астероїд головного поясу.
 Лідія Гейлер Техада (ісп. Lidia Gueiler Tejada, 28 серпня 1921 — 9 травня 2011) — болівійська державна діячка, тимчасовий президент країни у 1979—1980.
 Гейлер Борис Маркусович (* 1912 — † 1977) — архітектор.